John Crowell ist der Name folgender Personen:
* John Crowell (Politiker, 1780) (1780–1846), US-amerikanischer Politiker (Alabama)
 John Crowell (Politiker, 1801) (1801–1883), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Offizier und Politiker (Ohio)
 John C. Crowell (1917–2015), US-amerikanischer Geologe

Siehe auch:
 John Cromwell (1887–1979), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur